Bůžek může být:

 malý bůh nebo nějaké jiné božstvo

příjmení osob
 Jan Bůžek (1927–2005) – český hudební skladatel a pedagog
 Petr Bůžek (1945) - český fotbalista
 Václav Bůžek (1959) – český historik

podobná příjmení osob
 Libor Bužek (1970) – český fotbalista